Biografies:
 Albert Einstein, físic alemany-estatunidenc, creador de la Teoria de la Relativitat.
 Eduard Einstein, fill d'Albert Einstein.
 Hans Albert Einstein, fill d'Albert Einstein.
 Bernhard Caesar Einstein, net d'Albert Einstein.
 Carl Einstein, historiador i crític d'art alemany.
 Alfred Einstein, musicòleg alemany.
 Miscel·lània:
 Observatori Einstein, detector espacial de raigs X astronòmics.
 Einstein (unitat de mesura), unitat de mesura de la quantitat de radiació.
 (2001) Einstein, asteroide.
 Einstein@Home, projecte de computació distribuïda que utilitza la plataforma del BOINC.
 Einsteini, element sintètic de la taula periòdica.
 Einstein on the Beach, òpera de Philip Glass.